Letcher ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Letcher (Alabama)
 Letcher (Kentucky)
 Letcher (South Dakota), im Sanborn County
 Letcher County, Verwaltungseinheit in Kentucky

Letcher ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Letcher (Tennisspieler) (* 1985), australischer Tennisspieler
 Chris Letcher, südafrikanischer Singer/Songwriter, Filmkomponist und Hochschullehrer
 Cliff Letcher (* 1952), österreichischer Tennisspieler
 John Letcher (1813–1884), US-amerikanischer Anwalt und Politiker (Virginia)
 Luke Letcher (* 1994), australischer Ruderer
 Mark Letcher (* 1965), simbabwischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Letcher (1788–1861), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)